Kungla (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa, provincie Saaremaa
 Kungla, de oude naam voor de Estlandse plaats Kaarma-Kungla